L'Istituto Curie, in origine Istituto del Radio, è un centro di ricerca e trattamento del cancro fondato da Marie Curie dapprima in Francia (1909) e successivamente anche in Polonia (1932):
Istituto Curie (Parigi);
Istituto Curie (Varsavia).